Le qualificazioni del singolare femminile dell'Australian Open 2020 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.
Come per il torneo maggiore, anche nel torneo di qualificazione il tie-break del set decisivo si gioca ai dieci punti anziché ai sette.

Teste di serie 

  Ana Bogdan (ultimo turno)
  Nao Hibino (qualificata)
  Varvara Gracheva (ultimo turno)
  Katarina Zavatska (secondo turno)
  Anna Kalinskaya (qualificata)
  Natalia Vikhlyantseva (ultimo turno)
  Patricia Maria Tig (primo turno)
  Aliona Bolsova (secondo turno)
  Ysaline Bonaventure (secondo turno)
  Catherine McNally (qualificata)
  Stefanie Vögele (ultimo turno)
  Liudmila Samsonova (qualificata)
  Greet Minnen (qualificata)
  Francesca Di Lorenzo (secondo turno)
  Nicole Gibbs (secondo turno)
  Varvara Flink (secondo turno)

  Katarzyna Kawa (primo turno) 
  Kaja Juvan (qualificata) 
  Barbora Krejčíková (qualificata) 
  Monica Niculescu (qualificata) 
  Maddison Inglis (secondo turno) 
<li>  Usue Maitane Arconada (primo turno) 
  Tereza Martincová (ultimo turno) 
  Wang Xiyu (ultimo turno)
  Anna-Lena Friedsam (primo turno) 
  Whitney Osuigwe (primo turno) 
  Kurumi Nara (secondo turno) 
  Allie Kiick (secondo turno) 
  Mandy Minella (secondo turno) 
  Caroline Dolehide (ultimo turno) 
  Ann Li (qualificata)
  Barbara Haas (ultimo turno)

Qualificati 

  Ann Li
  Nao Hibino
  Johanna Larsson 
  Barbora Krejčíková
  Anna Kalinskaya 
  Kaja Juvan
  Leylah Fernandez
  Shelby Rogers

  Martina Trevisan 
  Catherine McNally 
  Monica Niculescu 
  Liudmila Samsonova
  Greet Minnen 
  Elisabetta Cocciaretto 
  Harriet Dart 
  Antonia Lottner

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2020